Bafing bezeichnet:
 Bafing, Quellfluss des Senegal
 Bafing Fluss im Sassandra Einzugsgebiet, siehe Gouan (Fluss)
 Bafing (Region), eine Verwaltungsregion der Elfenbeinküste